Гудисон () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Гудисон, Иэн (род. 1972) — ямайский футболист, защитник.
 Гудисон, Пол (род. 1977) — британский яхтсмен.

Топонимы 
 Гудисон Парк — футбольный стадион в Ливерпуле, Англия.